Fallout é uma série de jogos de RPG distribuída inicialmente pela Interplay e posteriormente pela Bethesda Softworks. A história ocorre nos séculos 22 e 23 e tem muita influência da cultura americana em 1950, após a segunda guerra mundial, com esperança de promessas de tecnologias e medo de aniquilação nuclear.

Jogos principais

Fallout 

Fallout foi produzido por Tim Cain, desenvolvido pela Black Isle Studios e publicado pela Interplay em 1997 exclusivamente para PC. O jogo é considerado por alguns como uma continuação não-oficial de Wasteland também um jogo Exclusivo de PC, mas tal título não poderia ser utilizado pois a Electronic Arts possuía os direitos de uso do mesmo; e, exceto por pequenas referências, os jogos ocorrem em universos distintos. Fallout utilizaria o sistema GURPS da Steve Jackson Games, mas o acordo entre as partes não se concretizou devido ao uso excessivo de violência no jogo, forçando a Black Isle a alterar o sistema GURPS para o sistema S.P.E.C.I.A.L., desenvolvido internamente.

Fallout 2 

Fallout 2 foi desenvolvido pela Black Isle Studios e publicado pela Interplay em 1998 Exclusivamente para PC. A história do jogo se passa em 2241, 80 anos após os acontecimentos do primeiro episódio da série. O jogo conta a história do descendente do herói original e sua jornada para salvar sua tribo de fome, para isso deve encontrar uma máquina conhecida como a "Garden of Eden Creation Kit" (GECK) que pode transformar ambientes devastados em ambientes férteis.  Embora tenha quase um mundo completamente novo, as histórias e aventuras são várias vezes maiores do que seu antecessor, a mecânica de jogo de Fallout permanecem praticamente inalterados, com a maioria das mudanças dedicado à correção de problemas de interface.

Fallout 3 

Fallout 3 foi desenvolvido pela Bethesda Softworks e lançado em 28 de Outubro de 2008 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. O jogo passa-se na cidade de Washington D.C. em 2277, 35 anos após o final do segundo Fallout, num mundo pós guerra, totalmente devastado por uma violenta e devastadora guerra nuclear entre os Estados Unidos e a China. Você é um morador do Vault 101 e precisa de encontrar o seu Pai, que saiu de lá sem dar notícias.

Fallout: New Vegas 

Fallout: New Vegas foi desenvolvido pela Obsidian Entertainment e lançado em Outubro de 2010. O jogo passa-se na cidade de Las Vegas  e no deserto de Mojave no ano de 2281, quatro anos após os acontecimentos de Fallout 3. Apesar de não ser uma sequencia direta e não ter nenhum personagem de Fallout 3 é muito semelhante em sua jogabilidade.

Em New Vegas o jogador assume o papel de um mensageiro do pós-apocalíptico deserto de Mojave. Quando o jogo começa, o mensageiro é baleado e deixado para morrer pouco antes de ser encontrado e levado para um médico da cidade vizinha de Goodsprings, marcando assim o início do jogo e saindo a procura do seu assassino. A cidade de New Vegas é uma visão pós-apocalíptica de Las Vegas, com apenas quatro casinos em pé. New Vegas é o primeiro da série Fallout a ter vários finais diferentes com base nas ações do jogador, cada decisão pode mudar drasticamente os acontecimentos da história de Fallout: New Vegas

Fallout 4

Lançado em Novembro de 2015 e desenvolvido pela  Bethesda Game Studios, Fallout 4 se passa cerca de 10 anos após os eventos de Fallout 3 nele o jogador assume o papel do "último sobrevivente da vault 111" cujo filho foi sequestrado e seu cônjuje assassinado. É nossa missão encontrar o nosso filho e se vingar. O jogo apresenta um novo sistema de criação e customização de armas e armaduras. O jogo se passa numa versão pós-apocalíptica da cidade de Boston e faz constantes referências á personagens de Fallout 3 incluindo MCready, Elder Squirre Maxson e Dra. Madison Lii que voltam a aparecer numa versão mais adulta.

Spin off
 Fallout: Tactics
 Fallout: Warfare
 Fallout: Brotherhood of Steel
 Fallout Shelter
 Fallout 76

Dublagem
Segue a lista com as principais dublagens:

Series
 Ron Perlman  como O Narrador

Fallout
 Richard Dean Anderson como Killian Darkwater
 Clancy Brown como Rhombus
 Keith David  como Decker
 Tony Jay como The Lieutenant
 Richard Moll como Cabbot
 Ron Perlman como Butch Harris
 CCH Pounder como Vree
 Tony Shalhoub como Aradesh
 David Warner como Morpheus

Fallout 2
 Michael Dorn como Marcus the Mutant, Special Agent Frank Horrigan
 Jeffrey Jones como President Dick Richardson
 Dwight Schultz como Hakunin

Fallout 3
 Malcolm McDowell como President John Henry Eden
 Liam Neeson como James
 Odette Yustman como Amata Almodovar
 Erik Dellums como "Three Dog"

Fallout: New Vegas
 Rene Auberjonois como Robert "Mr." House
 Zoë Bell como Melissa Lewis
 Rob Corddry como Billy Knight
 Felicia Day como Veronica Santangelo
 Jason Marsden como Craig Boone
 John Doman como Caesar
 Michael Dorn como Marcus the Mutant
 Dave Foley como "Yes Man"
 Michael Hogan como Doc Mitchell
 Kris Kristofferson como Chief Hanlon
 Zachary Levi como Arcade Gannon
 Wayne Newton como Mr. New Vegas
 Alex Rocco como Big Sal
 Matthew Perry como Benny Gecko
 William Sadler como  Victor the Securitron
 Danny Trejo como Raul Tejada
 Wil Wheaton como Robobrain

Jogos de tabuleiro

Fallout Warfare 
Fallout: Warfare é um WarGame baseado no enredo do Fallout Tactics, usando uma versão simplificada do sistema SPECIAL. O livro de regras foi escrito por Christopher Taylor, e estava disponível no CD bônus Fallout Tactics, junto com miniaturas recortadas. Fallout: Warfare apresenta cinco facções distintas, veículos, quatro tipos de jogos e 33 unidades diferentes. As regras exigem apenas dados de dez lados. As modificações no sistema SPECIAL permitem a cada unidade um conjunto único de estatísticas e dão às unidades especiais certas habilidades que podem ser usadas, incluindo pilotagem, assistência médica e reparo. Uma seção do manual Fallout: Warfare permite que as campanhas sejam realizadas usando as regras de guerra. O jogo está disponível gratuitamente on-line no fansite No Mutants Allowed e em várias outras fontes. Ele também foi escolhido por muitos prêmios e venceu o jogo do ano.

Exodus 
Exodus é um role-playing game publicado pela Glutton Creeper Games usando o sistema d20 Modern/OGL. No início do desenvolvimento, este jogo era conhecido como Fallout: Pen and Paper - d20, mas todas as conexões com o Fallout foram canceladas após uma disputa legal com a Bethesda.

Fallout 
Um jogo de tabuleiro chamado Fallout foi anunciado pela Fantasy Flight Games em agosto de 2017 para um lançamento em novembro.

Fallout: Wasteland Warfare 

O WarGame Fallout: Wasteland Warfare foi anunciado pela Modiphius Entertainment em abril de 2017 e lançado em março de 2018.

 
Séries de jogos eletrônicos
Jogos eletrônicos de RPG
Jogos eletrônicos dieselpunk
Jogos eletrônicos pós-apocalípticos
Jogos eletrônicos retrofuturísticos